Baghats'sar Lerr (armeniska: Baghats’sar Lerr) är ett berg i Armenien. Det ligger i den sydöstra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Baghats'sar Lerr är  meter över havet. Baghats'sar Lerr ingår i Meghru Lerrnashght'a.

Terrängen runt Baghats'sar Lerr är bergig norrut, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Baghats'sar Lerr. Närmaste större samhälle är Kapan,  kilometer nordost om Baghats'sar Lerr. 

Trakten runt Baghats'sar Lerr består i huvudsak av gräsmarker. Runt Baghats'sar Lerr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Meghru Lerrnashght'a
Berg i Siunik
Berg i Armenien 3000 meter över havet eller högre